De Coupe de France 2015/16 was de 99ste editie van dit voetbalbekertoernooi en stond open voor alle bij de Franse voetbalbond (FFF) aangesloten clubs, inclusief voor clubs uit de Franse overzeese departementen. Na een voorronde begon de competitie op 13 november 2015. Het toernooi werd besloten op zaterdag 21 mei 2016 met de finale in het Stade de France, waar titelverdediger Paris Saint-Germain met 4-2 won van Olympique Marseille en daarmee de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis veiligstelde. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Clément Turpin.

Schema

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2015/16
 Coupe de la Ligue 2015/16

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2015/16